Tychsen ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Jacob Tychsen (* 1975), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Kaja Schmidt-Tychsen (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Marcus Tychsen (* 1970), deutscher Fernsehmoderator und Nachrichtensprecher
 Oluf Gerhard Tychsen (1734–1815), deutscher Orientalist
 Thomas Christian Tychsen (1758–1834), deutscher Orientalist